Чепель — многозначный термин:

 «Csepel» — венгерское автомобилестроительное предприятие.
 «Чепель» — венгерский футбольный клуб.

Топоним 
 Чепель — район Будапешта.
 Чепель — остров на Дунае, в Будапеште.
 Чепель — село в Балаклейском районе Харьковской области Украины.

Фамилия 
 Чепель, Дмитрий Вячеславович (род. 1961) — советский и российский футболист, футбольный функционер.
 Чепель, Эугениуш (1929—2021) — польский ветеринар и пчеловод, депутат Сейма.

См. также 
 Группа Чепель — археологическая группа в составе культуры Надьрев.
 Чепельский сельский совет